Olza ima više značenja:
 Olza, Lodi
 Olza, Piacenza